

Список правителей вице-королевства Новая Гранада

Ссылки 
 Virreyes de la Nueva Granada 

 
Вице-короли Новой Гранады
Вице-короли Новой Гранады
Вице-короли Новой Гранады
Вице-короли Новой Гранады
Новая Гранада
Списки:История Испании